Robolski ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Robolski (1828–1909), deutscher Jurist, Politiker und Publizist
 Heinrich Robolski (1858–1939), deutscher Jurist; Präsident des Kaiserlichen Patentamts